

Astronomia
 5569 Colby – asteroide della fascia principale

Cucina 
 Colby – formaggio statunitense

Geografia
Isola di Man
 Colby – villaggio sull'Isola di Man
Regno Unito
 Colby – villaggio della Cumbria
 Colby – villaggio del Norfolk
Stati Uniti d'America
 Colby – città della contea di Thomas (Kansas)
 Colby – città della contea di Clark (Wisconsin)

Persone
 Anita Colby – attrice statunitense
 Bainbridge Colby – politico statunitense
 William Colby – agente segreto e direttore della CIA statunitense

Onomastica
 Colby – nome proprio di persona inglese maschile e femminile

Televisione
 I Colby – serie televisiva statunitense